Paio Mendes (Ferreira do Zêzere) - freguesia portuguesa do concelho de Ferreira do Zêzere;
 Paio Mendes, arcebispo de Braga - arcebispo de Braga.